Haupt steht für:
 den Kopf
 ein führendes Mitglied einer Gruppierung, siehe Häuptling oder Oberhaupt
 Haupt Verlag, Schweizer Verlag mit Sitz in Bern
 Haupt (Orgelbauer), eine Orgelbauerdynastie
 Brünig-Haupt, einen Berg in der Zentralschweiz
 Gagenhaupt, einen Vorberg des Riffelhorns beim Stockhorn (Zermatt)
 Chabishaupt, einen Hügel zwischen Thurgau und Zürich
 Sammlung Haupt
 Haupt-Nunatak, Nunatak im Wilkesland, Antarktika
 Haupt (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (2870) Haupt, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch: